Đuričić ist der Familienname folgender Personen:

 Anđelko Đuričić (* 1980), serbischer Fußballtorhüter
 Bogdan Đuričić (1950–2008), serbischer Biochemiker
 Dragoljub Đuričić (1953–2021), jugoslawischer bzw. montenegrinischer Schlagzeuger
 Filip Đuričić (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Jasna Đuričić (* 1966), serbische Schauspielerin
 Milan Đuričić (* 1945), jugoslawischer bzw. kroatischer Fußballspieler und -trainer

Đuričić heißt
 ein seit Ende des 20. Jahrhunderts unbewohntes Dorf auf dem Gebiet der Gemeinde Voćin, Gespanschaft Virovitica-Podravina, Kroatien